Hemina steht für

 den römischen Geschichtsschreiber Lucius Cassius Hemina
 ein römisches Hohlmaß, einem halben Sextarius entsprechend (etwa 0,27 Liter), siehe Alte Maße und Gewichte (römische Antike)
 die australische Metal-Band Hemina (Band)